Huilong Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huilong (häradshuvudort), Jiangsu, 
 Huilong (socken i Kina, Guangxi), 
 Huilong (socken i Kina, Guizhou), 
 Huilong (socken i Kina, Hunan), 
 Huilong (socken i Kina, Sichuan, lat 30,30, long 103,69), 
 Huilong (socken i Kina, Sichuan, lat 31,17, long 107,77), 
 Huilong (socken i Kina, Sichuan, lat 30,42, long 105,46), 

Robotskapade Kinaförgreningar